Argyropoulus är ett grekiskt efternamn som burits av bland andra:

Johannes Argyropoulus
Perikles Argyropoulos

Grekiska efternamn